Урал (минный заградитель)
 
 Урал (минный заградитель, 1912) — минный заградитель русского императорского флота
 Урал (минный заградитель, 1928) — минный заградитель советского военно-морского флота